De verdeling van korrels op schuurpapier
 De verdeling van tanden aan een zaag
 Ruwheid in spreektaal of schrijftaal